Pečuška mikroregija (mađ. Pécsi kistérség) je mikroregija u Baranjskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 39 naselja, u kojima ukupno živi 184.936 (2005.) stanovnika. Ukupne je površine 323,98 km2, a gustoća naseljenosti je 570,83 ljudi na km2.

Sjedište mikroregije je grad Pečuh.

Graniči sa svim mikroregijama u županiji osim sa sigetskom.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema.

Bilješke 

Mikroregije u Baranjskoj županiji